Primrose kan syfta på:
 Primrose (skotsk klan) 
 William Primrose (1904–1982), en brittisk violaspelare

USA 

 Primrose, Alaska, ort, Alaska, Kenai Peninsula Borough,